Arie Teeuwisse (1919-1993), Nederlandse beeldhouwer en illustrator/striptekenaar
 Jan Teeuwisse (1955), Nederlandse kunsthistoricus, museumdirecteur en bijzonder hoogleraar moderne beeldhouwkunst